Tärnberget kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tärnberget, Pedersöre, Österbotten, 
 Tärnberget, Kaskö, Österbotten,

Se även
Tornberget
Törnberget

Robotskapade Finlandförgreningar